Ковпыта:

 Ковпыта — село в Черниговском районе Черниговской области (Украина).
 Дубровка (Ковпыта) — приток Днепра в Черниговской области.